«Академия пана Кляксы» () — фильм режиссёра Кшиштофа Градовского.

Сюжет 

Мальчик по имени Адам Нескладушка, фантазёр и мечтатель, случайно попадает в сказочную Академию пана Кляксы, куда принимают только детей, чьи имена начинаются с буквы А. В этой академии преподаются такие предметы, как кляксописание, язык растений и животных. Детей учат видеть интересные сны и делать добрые дела. Фильм снят по одноимённой повести Яна Бжехвы.

В ролях 
 Пётр Фрончевский — пан Клякса / автор (дубляж — Артём Карапетян)
 Славек Вронка — Адам Нескладушка
 Ирена Карел — королева кукол
 Бронислав Павлик — король Бронислав
 Алиция Яхевич — королева
 Веслав Михниковский — доктор Пай-Хи-Во
 Леон Немчик — брадобрей Филипп (дубляж — Олег Мокшанцев)
 Роберт Плючински — Адольф
 Здислава Сосницка — Печальная княжна
 Хенрик Биста — щелкунчик
 Адам Пробош — голос скворца Матеуша / Матеуш в человеческом облике (дубляж — Мария Виноградова)
 Мария Квос-Моравска — фрейлина
 Лембит Ульфсак — Ханс Кристиан Андерсен
 Болеслав Плотницкий — Дон Кихот
 Станислав Гавлик — Санчо Панса
 Мариан Глинка — пират
 Иоланта Жолковска — Снежная королева
 Эдита Гепперт — вокал

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Ян Бжехва, Кшиштоф Градовски
 Режиссёр: Кшиштоф Градовски
 Оператор: Зигмунт Самосюк

Места съёмок 
 Замок принца Матеуша снаружи — это Воронцовский дворец в Алупке, а тронный зал — это замок в Голухуве.
 Городские виды снимались на улицах Рыцарской, Серадской и площади Костюшко г. Пётркува-Трыбунальского.

Ссылки 
 
 Академия пана Кляксы (1983) — фильмы на сайте «Дети в кино»

Фильмы СССР 1983 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Экранизации литературных сказок
Экранизации произведений Яна Бжехвы
Фильмы-сказки Польши
Вымышленные учебные заведения
Фильмы-сказки СССР
Фильмы Кшиштофа Градовского
Фильмы о роботах